Маркус Юнас Мунуэ Ульссон (; родился 17 мая 1988 года, Евле, Швеция) — шведский футболист кенийского происхождения, защитник футбольного клуба Хальмстад. Выступал за сборную Швеции.

Карьера 
C 2008 по 2011 год играл в клубе «Хальмстад». В 2012 году перешёл в «Блэкберн Роверс», где играл четыре с половиной сезона, сначала в Премьер-лиге, а затем в Чемпионате Футбольной лиги. В январе 2016 года Ульссон перешёл в «Дерби Каунти», с которым заключил контракт на три с половиной года.

Также сыграл два матча за национальную команду Швеции.

Семья 
Его брат-близнец Мартин, тоже футболист, выступавший в составе «Блэкберн Роверс» на протяжении семи лет. 10 июля 2013 года перешёл в «Норвич Сити». Игрок сборной Швеции.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Хальмстада»
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Хельсингборг»